Джон Ха́ррисон или Га́ррисон (John Harrison):
 Гаррисон, Джон (1693—1776) — английский изобретатель, часовщик-самоучка.
  (1948) — американский писатель, режиссёр, сценарист и композитор. Автор мини-сериала «Дюна».